Бестужев — російське прізвище:
 Бестужев Микола Олександрович (1791 — 1855) — декабрист, капітан-лейтенант 8 флотського екіпажу
 Бестужев Михайло Олександрович (1800 — 1871) — декабрист
 Бестужев Олександр Олександрович (Марлінський) (1797 — 1837) — письменник, декабрист. Разом з Рилєєвим видавав альманах «Полярная звезда»
 Бестужев Петро Олександрович (1804 — 1840) — декабрист
 Бестужев Сергій (? — 1943) — в'язень Сирецького концтабору, один з учасників підпільної групи з організації втечі
 Бестужев-Лада Ігор Васильович (р.н. 1927) — російський вчений, історик, соціолог
 Бестужев-Рюмін Костянтин Миколайович (1829 — 1897) — історик, професор Петербурзького університету, академік
 Бестужев-Рюмін Михайло Павлович (1803 — 1826) — декабрист, один із керівників повстання Чернігівського полку

Російські прізвища